Dawn ():

 Dawn — автоматическая межпланетная станция NASA.
 Dawn — альбом итальянской группы Thy Majestie.
 Dawn — альбом немецкой группы Garden of Delight.
 Dawn — старейшая пакистанская газета, выходящая на английском языке.

См. также 
 Рассвет